Stavträsktjärn kan syfta på:
Stavträsktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (6,04 ha)
Stavträsktjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (5,05 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn